Perzeval ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Perzeval († 1399), Lübecker Bürgermeister
 Thomas Perzeval († 1414), Ratsherr der Hansestadt Lübeck